

Села 
 Павлівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна громада (в минулому — Криничанський район)
 Павлівка — Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська громада (в минулому — Верхньодніпровський район)